Palais des comtes (Birsay), sur l'île de Mainland (archipel des Orcades)
 Palais des comtes du Maine, au Mans, Sarthe, en France
 Palais des comtes de Champagne, à Provins, en France
 Palais des comtes de Poitiers, à Poitiers, en France
 Palais des comtes de Provence
 à Aix-en-Provence, en France, (détruit au , à l'emplacement de l'actuel palais de justice d'Aix-en-Provence)
 à Brignoles, en France, résidence d'été des comtes, abritant aujourd'hui le musée du pays brignolais
 Palais des comtes de Flandre
 Palais du comte de Flandre, à Bruxelles, en Belgique
 Château des comtes de Flandre, à Gand, en Belgique
 Palais des Comtes de Maceda, à Pontevedra, en Espagne
 Palais des Comtes de la Jarosa, à Grenade, en Espagne